Gomorra est le nom italien pour la ville biblique de Gomorrhe.

Gomorra peut faire référence à :

 Gomorra. Dans l'empire de la Camorra (Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra), un livre de Roberto Saviano publié en 2006 sur la mafia de la Camorra
 Gomorra, un film italien réalisé par Matteo Garrone en 2008 adapté du livre de Saviano
 Gomorra, une série télévisée italienne créée par Stefano Sollima et diffusée sur Sky Italia en 2014, adaptée du film de Garrone

Voir aussi